|-
| 212101 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212102 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212103 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212104 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212105 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212106 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212107 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212108 - || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212109 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212110 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212111 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212112 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212113 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212114 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212115 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212116 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212117 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212118 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212119 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212120 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212121 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212122 - || || 11 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212123 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212124 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212125 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212126 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212127 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212128 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212129 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212130 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212131 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212132 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212133 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212134 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212135 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212136 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212137 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212138 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212139 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212140 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212141 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212142 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212143 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212144 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212145 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212146 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212147 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212148 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212149 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212150 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212151 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 212152 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 212153 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 212154 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212155 - || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212156 - || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212157 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212158 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212159 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212160 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212161 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212162 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212163 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212164 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212165 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212166 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212167 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212168 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212169 - || || 5 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212170 - || || 7 d'abril de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 212171 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212172 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212173 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212174 - || || 5 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212175 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212176 - || || 8 d'abril de 2005 || San Pedro de Atacama || CAOS
|-
| 212177 - || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212178 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212179 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212180 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212181 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212182 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212183 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212184 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212185 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212186 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212187 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212188 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212189 - || || 7 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212190 - || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212191 - || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212192 - || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212193 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212194 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212195 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212196 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212197 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212198 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212199 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212200 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

2